Ytterlännäs kan syfta på:

Ytterlännäs socken – socken i Ångermanland
Ytterlännäs landskommun –  en tidigare kommun i Västernorrlands län
Ytterlännäs församling – en församling i Ådalsbygdens pastorat i Härnösand-Kramfors kontrakt i Härnösands stift
Ytterlännäs nya kyrka – en kyrkobyggnad i Ytterlännäs socken
Ytterlännäs gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Ytterlännäs socken
 Ytterlännäs distrikt – ett distrikt i Kramfors kommun och Västernorrlands län

Se även
Överlännäs